Судаковка — поселок в Переволоцком районе Оренбургской области в составе сельского поселения Кариновский сельсовет.

География 
Находится на берегу реки Самара на расстоянии примерно 19 километров по прямой на северо-восток от районного центра поселка Переволоцкий.

Население 
Население составляло 97 человек в 2002 году (48 % русские), 88 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района